Broll ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Broll (1882–1940), deutscher Brunnenbesitzer und Landwirt, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Kevin Broll (* 1995), deutscher Fußballtorhüter
 Sibylle Broll-Pape, deutsche Regisseurin und Theaterleiterin
 Werner Broll (* 1932), deutscher Politiker (CDU)

Broll bezeichnet folgende Unternehmen:
 Broll (Unternehmen), größter Immobilienverwalter in Südafrika
 Broll Namibia, Immobilienverwalter in Namibia

Siehe auch:
 Bröll
 Proll
 Broll + Baroni – Für immer tot, österreichischer Fernsehfilm von Harald Sicheritz (2022)